Змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки в змішаній дисципліні на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулися 27 липня в Стрілецькому парку Асака.

Розклад 
Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Результати

1-й етап кваліфікації

2-й етап кваліфікації

Фінали

Примітки 

Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2020